Parapeto hace referencia a varios artículos:

 Parapeto (arquitectura), pared o baranda para evitar caídas;
 Parapeto (militar), terraplén para defenderse del enemigo;